Гаши се може односити на:

 Гаши (племе)